Søren Friis (?, 13 de dezembro de 1976) é um futebolista da Dinamarca.

Friis, Soren
Friis, Soren